Дума́нська:
Чоловіча форма прізвища — Думанський.

 Думанська Віта Петрівна ( 1985 р.) — українська науковиця та громадська діячка.
 Думанська Оксана Іванівна ( 1951) — українська письменниця, перекладач, доцент кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства.
 Думанська Тетяна Миколаївна ( 1951) — українська майстриня художньої вишивки.
 Думанська Юлія:
 Думанська Юлія Ігорівна ( 1991) — українська поп-співачка
 Думанська Юлія ( 1996)— румунська гандболістка українського походження, яка грає за команду СКМ «Крайова».